KASAP steht für:

 Koordinierungsausschuss des studentischen Akkreditierungspools, der eine Art Vorstand dieser Organisation ist
 Teodor Kasap (1835–1897), türkischer Herausgeber und Satire-Autor

Abkürzung